John FitzRoy (polityk)
 John FitzRoy (książę)